No Digas No es el decimoséptimo álbum de la banda texana Duelo, a partir del cambio del nombre del grupo en el año 2002.

Todas las canciones son autoría de Oscar Iván Treviño.

Lista de Canciones

Referencias